Julius ou Iulius est un nom de famille romain (nomen) devenu un prénom chrétien.

Personnes 

 Jules César, né  ;
 Saint Julius, martyr britannique du , persécuté en même temps qu'Aaron ;
 Julius, préfet du prétoire de Gaules vers 414 ;
 David Julius (né en 1955), physiologiste américain ;
 David Abraam Julius (né en 1932), footballeur portugais ;
 Julius Robert Oppenheimer, physicien à l'origine de la bombe atomique ;
 Julius Rosenberg ;
 Julius Kaggwa, militant ougandais transgenre et intersexué

Personnages de fiction 
 Julius, personnage du manga Berserk de Kentarō Miura
 Julius, chat des Alice Comedies
 Julius, personnage principal du roman homonyme de l'écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique
Julius personnage principal de la trilogie Jvlivs de Sch

Autres 
 Iulius, mois du calendrier julien.
 JVLIVS, troisième album studio du rappeur français SCH.

Voir aussi 
 Iulii
 Julie (prénom)
 Jules (prénom)

Prénom masculin
Homonymie de prénom